Spielberg, város Ausztriában, Stájerországban
 Spielberg, vár Morvaországban
 Steven Spielberg